Callistroma erubescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Edward Fenzl. Callistroma erubescens ingår i släktet Callistroma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
erubescens